Такмичење у скоку удаљ у мушкој конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 15. и 16. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светског првака из Дохе 2019. бранио је Таџеј Гејл са Јамајке .

Земље учеснице 
Учествовала су 32 такмичара из 20 земаља.

  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (2)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у скоку удаљ за мушкарце пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у скоку удаљ пре првенства (15. јул 2022.), имали су следећи пласман:

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 15. јул 2022. године у 18:00 по локалном времену. Такмичара су били подељени у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 8,15 метара, коју су прескочила 2 такмичара (КВ), а осталих 10 у финале се пласирало на основу постигнутог резултата (кв).,,,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља.

Финале 
Такмичење је одржано 16. јула 2022. године у 18:20 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. на сајту WA
 Званични сајт World Athletics
 Резултати скока удаљ на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном